

Svijet

Događaji

Osnivanja i gašenja

Nagrade i priznanja

Rođenja

Smrti

Hrvatska i u Hrvata

Događaji

Osnivanja i gašenja 

 29. prosinca – počeo emitirati Radio Brač.

Nagrade i priznanja

Rođenja

Smrti

Izvori

Vanjske poveznice